Fidula (althochdeutsch-[mittel]lateinisch; deutsch ‚Fidel‘) bezeichnet:

 das Musikinstrument Fidel, insbesondere die historische Fidel
 den Musikverlag Fidula-Verlag